Teuchoporidae är en familj av mossdjur. Teuchoporidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Teuchoporidae finns 15 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Teuchoporidae